Змагання в опорному стрибку серед жінок у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2004 року відбулись 22 серпня 2004 року.

Призери

Фінал

*Коралі Шакон відмовилася виконувати другий стрибок через пошкодження.

Посилання 
 Результати на sports-reference.com